Pece (Budinščina), een plaats in de gemeente Budinščina in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje
Pece (Ivanec), een plaats in de gemeente Ivanec in de Kroatische provincie Varaždin
Pece (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje